Rothaupt ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Rothaupt (* 1954), deutscher Organist
 Verena Rothaupt (* 1957), deutsche Kirchenmusikerin, Chorleiterin und Autorin